Cinelli ima više značenja:
 Cinelli, Firenze
 Cinelli, Viterbo